Михаи́л Си́тников:
 Ситников, Михаил Николаевич (род. 1957) — российский общественный деятель, публицист и правозащитник.
 Ситников, Михаил Петрович (1908—1981) — слесарь-лекальщик Ковровского механического завода, Герой Социалистического Труда.